Баходир Исомиддин угли Жалолов () е узбекски професионален състезател по бокс. Роден в Сариасийски район, Узбекистан. Седемкратен Олимпийски шампион от Олимпиадите в Токио (2020). Световен шампион през 2019 година. Трикратен Азиатски шампион 2017, 2019 и 2021 г.

Източници

Външни препратки 
 Баходир Джалолов в BoxRec
 Баходир Джалолов в Olympedia

Узбекски спортисти
Родени на 8 юли
Летни олимпийски игри
Спортисти на летните олимпийски игри 2016
Спортисти на летните олимпийски игри 2020
Олимпийски игри в Япония
Узбекски олимпийски шампиони